Palacio de Congresos o Palacio de Exposiciones, puede referirse a cualquier palacio que albergue congresos o exposiciones. En particular, a:

Albania
 Palacio de Congresos de Tirana (Pallati i Kongreseve), Tirana

Australia
 Palacio Real de Exposiciones (Royal Exhibition Building), Melbourne

Canadá
 Palacio de Congresos de Montreal (Palais des congrès de Montréal)

Ecuador
 Palacio de la Exposición (Quito)

España

Andalucía
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
Palacio de la Exposición Iberoamericana de 1929
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba
Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Fycma
Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce

Aragón
Palacio de Congresos de Zaragoza
Palacio de Congresos (Huesca)

Asturias
Palacio de Congresos de Oviedo
Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe (Oviedo)

Cataluña
Palacio de congresos de Lérida (La Lonja de Lérida)

Castilla-La Mancha
Palacio de Congresos de Albacete

Castilla y León
Palacio de Congresos y Exposiciones de León
Auditorio y Palacio de Congresos de Burgos
Palacio de Congresos de Castilla y León, Salamanca
 Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, Ávila

Extremadura
Palacio de Congresos de Badajoz "Manuel Rojas"
Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida

Madrid
Palacio de Congresos de Madrid
Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Navarra
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra

Comunidad Valenciana
Palacio de Congresos de Valencia
Palacio de Congresos de Alicante

Región de Murcia 

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Auditorio y palacio de congresos El Batel

País Vasco
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal (San Sebastián)

Perú
 Palacio de la Exposición (Lima)